Alejandro Casañas Ramírez (1954-), athlète cubain ;
 Frank Casañas Hernández (1978-), athlète espagnol ;
 Salvador Casañas i Pagés (1858-1908), cardinal espagnol.